Remaster (media), kwaliteitsverbetering van een eerder uitgegeven mediaproduct
 Remaster (Asteroidea), een geslacht van zeesterren
 Remaster Series, set van zes cd's van de Zwitserse band Yellow
 Mastering, een techniek om muziek vast te leggen